Klee-Seide steht für:

 eine Unterart der Quendel-Seide
 einen Trivialnamen der Nessel-Seide